«Авантюри́ст» (, ) — тайваньский художественный фильм 1976 года. Обладатель двух наград кинопремии «Золотая лошадь». Премьера на Тайване состоялась 21 февраля 1976 года.

Сюжет 
Дочь военачальника объединяется с лидером торговцев солью, чтобы положить конец террору над городом со стороны армии.

В ролях 
 Шангуань Линфэн — Шуйсянь
 Бай Ин — Ма Имин
 Синди Тан — сестра Ма Имина
  — капитан Юй Лэй
  — военачальник Ха Сань
  — Да Бяо
  — старейшина
  — Сяолун

Съёмочная группа 
 Компания: 
 Исполнительный продюсер: 
 Режиссёр: 
 Сценарист: 
 Ассистент режиссёра: Ван Биньцзао, Мао Хунцзи
 Постановка боевых сцен: Ван Юншэн
 Грим: Ли Жуншэнь
 Художник: Линь Дэнхуан
 Дизайнер по костюмам: Шу Ланьин
 Оператор: Чжан Хуэйгун
 Композитор: Хуан Маошань

Награды 
13-й Тайбэйский кинофестиваль «Золотая лошадь» (1976) — премии в следующих категориях:
 Лучшая режиссура — Чжан Пэйчэн
 Лучшая мужская роль второго плана — Лан Сюн

Картина также заняла второе место в категории «Лучший художественный фильм».

Примечания

Ссылки 
 
 «Авантюрист» на сайте Chinese Movie Database

Фильмы-драмы Тайваня
Приключенческие фильмы Тайваня
Фильмы на языке путунхуа